Разночи́новский сельсове́т — сельское поселение в Наримановском районе Астраханской области Российской Федерации.

Административный центр — село Разночиновка.

История 
6 августа 2004 года в соответствии с Законом Астраханской области № 43/2004-ОЗ установлены границы муниципального образования, сельсовет наделен статусом сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации

Муниципальные образования Наримановского района Астраханской области
Сельские поселения Астраханской области